Cotton Bowl (stade) : stade de football américain situé à Dallas (Texas).
Cotton Bowl Classic : match universitaire de football américain se tenant chaque année au stade du Cotton Bowl jusqu'en 2009. Depuis il a lieu au Cowboys Stadium.